Sándor Bródy, scrittore ungherese
Sándor Bródy, calciatore ungherese
Alexander Brody (Sándor Bródy), uomo d'affari